Irina Falconi era la detentrice del torneo, ma è stata sconfitta al primo turno da Dalila Jakupovič.

In finale Francesca Schiavone ha sconfitto Lara Arruabarrena con il punteggio di 6-4, 7-5.

Teste di serie 

  Kiki Bertens (quarti di finale)
  Kateřina Siniaková (secondo turno)
  Johanna Larsson (semifinale)
  Lara Arruabarrena (finale)

 Magda Linette (quarti di finale)
 Patricia Maria Tig (primo turno)
 Ekaterina Aleksandrova (primo turno)
 Maria Sakkarī (primo turno)

Wildcard 

  Emiliana Arango (primo turno)
  Alyssa Mayo (primo turno)

 Francesca Schiavone (campionessa)

Qualificate 

  Cindy Burger (secondo turno)
  Fiona Ferro (primo turno)
  Beatriz Haddad Maia (primo turno)

 Conny Perrin (primo turno)
 Nadia Podoroska (primo turno)
 Jil Teichmann (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Claro Open Colsanitas 2017